Mouvement électoral du peuple (Aruba), parti politique
 Mouvement électoral du peuple (Venezuela), parti politique